Wohnblock steht für:
 ein Gebäude des Geschosswohnungsbaus und bestimmte andere Gebäude mit mehreren Wohneinheiten
 eine Alternativbezeichnung für Häuserblock